Мухадин Фицевич Балов (, село , Кабардино-Балкарская АО — , ) — кабардинский , первым положивший народную адыгскую музыку на ноты.

Биография 
Мухадин Балов родился 25 декабря 1923 года в селении Кенже Кабардино-Балкарской АССР.
В 1946—50 учился в Ленинградской консерватории по классу композиции (руководитель — Ю. В. Кочуров).

В разные годы преподавал в Музыкальной школе Нальчика, был дирижёром городского духового оркестра.

Создал первую кабардинскую национальную оперу — «Мадина» (совм. с X. Я. Кардановым, 1970, Муз. театр, Нальчик).

Сочинения 
 Оратория «Песни моей Родины» (1967);
 Реквием (1965);
 для орк. — симфония (1968);
 Симфониетта (1966);
 4 сюиты — «Кызбурун» (1959); «Канамат и Касбулат» (1961); Пионерская сюита (1964); Пионерская сюита (1964);
 опера "Мадина" в соавторстве с Хасаном Кардановым (1973); 
 оперетта "Свадьба Шамхуна" (1973);
 Поэмы «Кабардино-Балкария» (1963), «В степи Донской» (1964), «Вечно живые» (1965), «Красные джигиты» (1970);
 для струн. квартета — 8 пьес (1958); для дух. оpк. — марши, пьесы; 
 для ф-п. — пьесы; хоры; для голоса с ф-п. — романсы, песни (около 200); музыка к спектаклям;
 для дет. хора и солиста — сюита «Мы будем жить в коммунизме» (1963); 
 марши и пьесы для духового оркестра, романсы, песни.

Литература 
 Музыкальная энциклопедия в 6 тт., 1973—1982).

Музыканты Кабардино-Балкарии